King semnifică în limba engleză rege sau monarh, dar se poate referi și la

Numele conturilor acestuia: 
 zMistique
 zIdolLaFemei
 oIdolLaFemei
 IdolSPARTANU
 Kaisser
 Ginswe

Companii, întreprinderi 
 Burger King un lanț de restaurante ce deține în lume al doilea loc
 King Sturge LLP una dintre cele mai mari companii internaționale

Denumiri geografice 
 King's Lynn oraș din East, Anglia
 King William's Town oraș din provincia Oos-Kaap, Africa de Sud
 King, Ontario, comună din Canada
 King, North Carolina  oraș din SUA
 King, Wisconsin localitate din SUA
 Comitatul King, unul din Australia și două din Statele Unite
 Piscul King, pisc cu altitudinea de 4.123 m, cel mai înalt din statul Utah, SUA

Vezi și 
 Comitatul King (dezambiguizare)
 König

Nume proprii